Безымянные герои

 Безымянные герои — северокорейский шпионский сериал 1978—1981 годов.
 Безымянные герои — польский художественный фильм 1932 года, снятый режиссёром Михалом Вашиньским.
 Безымянные герои — гонконгский художественный фильм 1971 года, снятый режиссёром Чжан Чэ.